Осахито (統仁), Император Комэй (孝明天皇) () — 121-й правитель в истории Японии, правил с 10 марта 1846 до самой смерти. Титул: Хиро-но-мия (煕宮).

Имя 
Император Комэй последний, кто получал императорское имя после смерти. Начиная с императора Мэйдзи совет выбирает посмертное имя сразу после вступления на престол.

Жизнеописание 
Император Комэй родился 22 июля 1831 года. Был четвёртым сыном императора Нинко. Матерью мальчика была старшая фрейлина императорского двора Огимати Наоко. Новорождённому дали имя Осахито и титул принц Хиро.

В 1840 году он получил титул наследного принца. В марте 1846 года, после смерти отца, стал новым императором Японии, а в октябре следующего года прошёл церемонию интронизации.

В эпоху правления Императора Комэя участились визиты иностранных делегаций в Японию, которые японцы отказывались принимать из-за соблюдения политики изоляции. Император также стоял на изоляционистских позициях, а потому в сентябре 1846 года издал указание сёгунату Токугава, выполнявшему функции японского правительства, усилить береговую оборону страны. Когда в 1852—1854 годах сёгунат вступил в переговоры с американской делегацией Мэттью Перри, он предостерег правительство, чтобы то не принимало предложения иностранцев. Сёгунат заключил японско-американский договор о мире и дружбе, что вызвало сильные антииностранные и антиправительственные настроения в японском обществе. Недовольство правительством повысило престиж Императора Комэя и его двора, которые в глазах народа превратились в защитников японских традиций и гарантов спокойствия. Из-за этого сёгунат не мог в будущем игнорировать позицию монарха в международных вопросах.

В 1858 году сёгунат обратился к Императору Комэю с просьбой предоставить разрешение на подписание нового японско-американского договора о дружбе и торговле. Договор был неравноправным, поэтому Императорский двор отказался принимать его. Тогда глава правительства сёгуната Ии Наосукэ самовольно подписал соглашение, пренебрегая мнением Императора. Протестуя против такого произвола, последний решил сложить с себя полномочия японского монарха, но по совету настроенной против иностранцев партии в среде дворцовых аристократов, направил тайного посланца в удел Мито с требованием взяться за реформирование сёгуната.

В 1860 году, после убийства Ии Наосукэ, Император Комэй встал на путь восстановления сотрудничества с сёгунатом для реализации курса против иностранцев. Он поддержал идею аристократически-самурайского союза, который должен был управлять государственными делами, и разрешил брак своей сестры, наследной принцессы Кадзу-но-Мия Тикако (), с сёгуном Токугавой Иэмоти. Монарх также заставил сёгуна прибыть в столицу и нанять на службу Мацудайру Ёсинагу для реформирования правительственного аппарата сёгуната. Кроме этого, в 1863 году он издал распоряжение, в котором потребовал изгнать иностранцев из Японии.

В 1863 году, вследствие инцидента Бункю, Император Комэй поссорился с антииностранной партией дворцовых аристократов и был вынужден, по настоянию умеренной партии, выгнать лидера радикалов Сандзё Санэтоми и войска удела Тёсю из столицы. Вместе с Хитоцубаси Ёсинобу, Мацудайрой Ёсинагой и Ямаути Тоёсигэ монарх взялся за реализацию аристократически-самурайского союза, критикуя радикальных чиновников вроде Ивакуры Томоми, которые ратовали за ликвидацию сёгуната и восстановление прямого императорского правления.

В августе 1866 года, во время второго карательного похода против удела Тёсю, сёгун Иэмоти умер, поэтому Император Комэй издал приказ прекратить поход. Карательные войска распустили, но сёгунат потерпел непоправимый удар — впервые за несколько веков самурайские войска подчинялись японскому монарху, что сломало традиционную командирскую вертикаль самурайского правительства.

30 января 1867, вскоре после назначения Токугавы Ёсинобу новым сёгуном, Император Комэй умер в 36-летнем возрасте. Официальной причиной смерти была признана оспа. Однако также выдвигались предположения, что монарха отравили представители сил, которые были заинтересованы в свержении сёгуната. Похоронили Императора Комэя в гробнице , на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма, в Киото.

Генеалогия 
Император Комэй, четвёртый сын императора Нинко, имел шесть детей: четырёх дочерей и двух сыновей, но только будущий император Мэйдзи дожил до 60 лет.
 Супруга: Кудзё Асако (九条夙子), получила почётное имя Эйсё Котэйго (英照皇太后).
 Второй сын: Накаяма Носико (中山慶子).

Примечания 

 15
Умершие от оспы